Las rósidas son un importante grupo de plantas eudicotiledóneas utilizadas en sistemas de clasificación modernos como el sistema de clasificación APG III del 2009 (donde lo nombran en inglés, rosids, sin ubicación en categoría taxonómica) y por el APWeb (2001 en adelante). Se puede considerar equivalente al taxón Rosidae, categoría taxonómica de subclase de los sistemas de Takhtajan y Cronquist. También se ha propuesto como superorden Rosanae (Chase & Reveal 2009, Ruggiero et al 2015). Las rósidas se ubican en el clado Pentapetalae y está circunscripto por los clados eurrósidas, fábidas y málvidas, y por los órdenes Vitales, Celastrales, Cucurbitales, Fabales, Fagales, Malpighiales, Oxalidales, Rosales, Zygophyllales, Brassicales, Crossosomatales, Geraniales, Huerteales, Malvales, Myrtales, Picramniales y Sapindales. El taxón como aquí circunscripto forma un grupo monofilético bien establecido tanto por caracteres morfológicos como por los análisis moleculares de ADN.

Es un gran grupo que contiene aproximadamente 70000 especies, más de la cuarta parte del total de especies de las angiospermas. Se ha subdividido en unos 16 a 20órdenes, dependiendo de la circunscripción y clasificación que se adopte. Estos órdenes, a su vez, comprenden unas 140familias y unas 58000especies. Conjuntamente con las astéridas, constituyen los dos grupos más grandes de eudicotiledóneas.

Concepto 

Hasta hace poco, gran parte de la clasificación de las plantas estaba basada casi exclusivamente en la morfología. Sin embargo, se ha abierto un nuevo panorama para la taxonomía y la sistemática a partir de los descubrimientos aportados por el uso de la información proveniente de los análisis moleculares.

Con este desarrollo revolucionario surgido del aporte genético, se han propuesto nuevos grupos de plantas (clados) que previamente no existían en función de las nuevas relaciones filogenéticas descubiertas.

El nombre inglés rosids (en plural y sin necesidad de mayúscula) está inspirado en el nombre botánico Rosidae. Sin embargo, con el término «rósidas» se intenta expresar el nombre de un clado según una concepción sistemática, más que un nombre formal taxonómico asociado a una categoría en el sentido del CINB.

Características 

Las características que definen este clado son poseer un nectario receptacular; embrión largo; duplicación del genoma; gen infA del cloroplasto desfuncionalizado; ausencia del intrón coxII.i3 en mitocondrias.

La edad del clado rósidas se ha estimado entre 117-108 millones de años; los fósiles considerados como rósidas rondan los 94 millones de años.

Smets y colaboradores caracterizan a las rósidas como poseedoras de nectarios receptaculares; nótese que las Vitales tienen nectarios gineciales y Proteaceae tiene nectarios receptaculares.

La característica cutícula cérea en plaquetas como rosetas se encuentra por todo este grupo, pero especialmente es común en Fabaceae y es conocida en varios Malpighiales. En este amplio grupo (sin reportes en Geraniales) se encuentra especialmente: células mucilaginosas distintivas en flores con una pared periclinal interna mucilaginosa muy engrosada; y citoplasma característico.

Característicamente, los sépalos tienen tres trazos a partir de tres hendiduras; en varios clados de eudicotiledóneas más basales, el exterior del perianto/sépalo tiene solo una única hendidura. El desarrollo de los pétalos es a menudo relativamente retardado en relación con otras plantas con flor.

Además se caracteriza por la tendencia a la organización de las flores en receptáculos anchos (discoidales o cóncavos). Placentación central marginal, con tendencia a la reducción en el número de óvulos por carpelo. Es frecuente la poliandria secundaria por desdoblamiento centrípeto.

Predominan las flores cíclicas y con pétalos libres (existen apétalas y simpétalas). Polen en general binucleado (a veces trinucleado). Óvulos crasinucelados (a veces tenuinucelados).

Organización cladística

Situación del clado rósidas 

Cladograma esquemático y resumido según APG III:

Composición del clado rósidas 

Cladograma esquemático y resumido según APG III:

Órdenes y familias 

El número de familias, géneros y especies de cada orden o clado ha de interpretarse con reservas, pues en la misma página del APweb aparecen datos no coincidentes o contradictorios.

Referencias

Bibliografía 

 Angiosperm Phylogeny Web
 Walter S. Judd & Richard G. Olmstead. A survey of tricolpate (eudicot) phylogenetic relationships.

Enlaces externos 

 Rosids en Angiosperm Phylogeny Website

Sistema de clasificación APG II